

Miejscowości w Polsce 
 Mielnica – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn
 Mielnica Duża
 Mielnica Mała

Miejscowości na Ukrainie 
 Mielnica Podolska – osiedle typu miejskiego na Ukrainie
 Mielnica – wieś na Ukrainie (obwód rówieński)
 Mielnica – wieś na Ukrainie (obwód wołyński)

Miejscowości na Białorusi 
 Mielnica – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.

Wody 
 Mielnica – struga, dopływ Dobrej
 Mielnica – potok, dopływ Mumlavy
 Mielnica – struga, dopływ Pokrzywnicy
 Mielnica – jezioro na Równinie Charzykowskiej (powiat kościerski, województwo pomorskie)

Inne 
 Mielnica – rosyjski zespół folkrockowy

Zobacz też 
Mielno